Тадевосян — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Тадевосян Олександр Юрійович (нар. 1980) — вірменський футболіст.
 Тадевосян Гагік Агасійович (нар. 1950) — вірменський політик.
 Тадевосян Єгіше Мартиросович (1870–1936) — вірменський художник.
 Тадевосян Едуард (нар. 1947) — вірменський скрипаль, народний артист Вірменії.

Див. також 
 Тер-Тадевосян

Вірменські прізвища